Desa Citarik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Citarik (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 106,58), Jawa Barat, 
 Desa Citarik (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 107,46), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar